Harry Potter i Darovi smrti može značiti:

 Harry Potter i Darovi smrti, sedmi i ujedno posljednji roman iz serije o Harryju Potteru britanske spisateljice J. K. Rowling objavljen 2007. godine
 Harry Potter i Darovi smrti 1. dio (2010.), prvi dio filmskoga diptiha iz serijala o mladom čarobnjaku Harryju Potteru temeljenog na istoimenom romanu J. K. Rowling
 Harry Potter i Darovi smrti 2. dio (2011.), drugi dio filmskoga diptiha iz serijala o mladom čarobnjaku Harryju Potteru temeljenog na istoimenom romanu J. K. Rowling